Anaphe (eiland), Grieks eiland
 Anaphe (geslacht), vlindergeslacht